Mullbacken kan avses:
 Mullbacken, Arjeplogs kommun – en by norr om Sorsele i Arjeplogs kommun, 
 Mullbacken – en stadsdel i Hedemora, Dalarna, 
 Mullbacken, Hudiksvalls kommun – en plats vid Frisbosjön i Hudiksvalls kommun, 
 Mullbacken, Västerås kommun - en liten bebyggelse i Irsta socken, Västmanland, 
 Mullbacken, Årjängs kommun – en liten bebyggelse vid Järnsjön öster om Årjäng i Årjängs kommun,